Cleopatra oder Cléopâtre steht für:
 Cleopatra (Band), britische Girlgroup
 Cleopatra (Zigarettenmarke), ägyptische Zigarettenmarke
 Cleopatra (Sängerin) (* 1963), griechische Popsängerin
 Cleopatra (Trauerspiel), Drama von Daniel Casper von Lohenstein (1661)
 Cleopatra (Venuskrater)
 Cleopatra (Lied), Lied von Samira Efendi
 Cleopatra (Plattenfirma), US-amerikanische Plattenfirma

Filme:
 Cléopâtre (1899), französischer Film von Georges Méliès
 Cléopâtre (1910), französischer Kurzfilm von Henri Andréani und Ferdinand Zecca 
 Cléopâtre (1917)
 Cleopatra (1917), amerikanischer Film von J. Gordon Edwards
 Cleopatra (1928), amerikanischer Kurzfilm von Roy William Neill 
 Cleopatra (1934), amerikanischer Film von Cecil B. DeMille
 Cleopatra (1963), amerikanischer Film von Joseph L. Mankiewicz
 Cleopatra (1999), US-amerikanisch-deutscher Fernsehfilm von Franc Roddam
 Cleopatra (Pornofilm) (2003)

Opern:
 Cleopatra (Cimarosa), Oper von Domenico Cimarosa (1789)
 Cleopatra (Paër), Oper von Ferdinando Paër (1808)
 Cleopatra (Rossi), Oper von Lauro Rossi (1876)
 Cléopâtre (Oper), Oper von Jules Massenet (1914)

Schiffe:
 Cleopatra (Schiff, 1839), Seitenrad-Dampffregatte der Britischen Ostindien-Kompanie
 Cleopatra (Schiff, 1877), Spezialschiff
 Cleopatra (Schiff, 1895), österreich-ungarisches Passagierschiff
 SMS Cleopatra (1915), Leichter Kreuzer der Royal Navy
 Cleopatra Moon, Fähre

Siehe auch:
 Kleopatra (Begriffsklärung)